Robert Bowlby »Rob« Blake, kanadski hokejist, * 10. december 1969, Mimico, Ontario, Kanada.

Blake velja za enega najboljših hokejskih napadalcev na svetu, je tudi eden redkih s trojno krono, naslovom olimpijskega prvaka, svetovnega prvaka in zmagovalca Stanleyjevega pokala. 

Kariero je začel v regionalni ligi OJHL, nato igral v CCHA, sezone 1989 pa v ligi NHL, za klube Los Angeles Kings, Colorado Avalanche, kjer je osvojil Stanleyjev pokal leta 2001, in San Jose Sharks, kjer se je po sezoni 2009/10 upokojil. Za kanadsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik zlate medalje, in petih svetovnih hokejskih prvenstvih, kjer je osvojil dve zlati in eno srebrno medaljo. 

Leta 2014 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL, leta 2018 pa v Mednarodni hokejski hram slavnih. 17. januarja 2015 so v klubu Los Angeles Kings upokojili njegov dres s št. 4.

Pregled kariere

|-
| Brantford Classics
| OJHL-B
| 85/86
| 
| 39
| 3
| 13
| 16
| 
| 43
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Stratford Cullitons
| OJHL-B
| 86/87
| 
| 31
| 11
| 20
| 31
| 
| 115
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Bowling Green Falcons
| CCHA
| 87/88
| 
| 43
| 5
| 8
| 13
| 
| 88
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Bowling Green Falcons
| CCHA
| 88/89
| 
| 46
| 11
| 21
| 32
| 
| 140
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Bowling Green Falcons
| CCHA
| 89/90
| 
| 42
| 23
| 36
| 59
| 
| 140
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 89/90
| 
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 4
| 
| 8
| 1
| 3
| 4
| 
| 4
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 90/91
| 
| 75
| 12
| 34
| 46
| 
| 125
| 
| 12
| 1
| 4
| 5
| 
| 26
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 2
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 91/92
| 
| 57
| 7
| 13
| 20
| 
| 102
| 
| 6
| 2
| 1
| 3
| 
| 12
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 92/93
| 
| 76
| 16
| 43
| 59
| 
| 152
| 
| 23
| 4
| 6
| 10
| 
| 46
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 93/94
| 
| 84
| 20
| 48
| 68
| 
| 137
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 8
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 94/95
| 
| 24
| 4
| 7
| 11
| 
| 38
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 95/96
| 
| 6
| 1
| 2
| 3
| 
| 8
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 96/97
| 
| 62
| 8
| 23
| 31
| 
| 82
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 11
| 2
| 2
| 4
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 97/98
| 
| 81
| 23
| 27
| 50
| 
| 94
| 
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 6
|-
| Kanada
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| 
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 98/99
| 
| 62
| 12
| 23
| 35
| 
| 128
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 10
| 2
| 5
| 7
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 99/00
| 
| 77
| 18
| 39
| 57
| 
| 112
| 
| 4
| 0
| 2
| 2
| 
| 4
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 00/01
| 
| 54
| 17
| 32
| 49
| 
| 69
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 00/01
| 
| 13
| 2
| 8
| 10
| 
| 8
| 
| 23
| 6
| 13
| 19
| 
| 16
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 01/02
| 
| 75
| 16
| 40
| 56
| 
| 58
| 
| 20
| 6
| 6
| 12
| 
| 16
|-
| Kanada
| Olimpijske igre
| 02
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 02/03
| 
| 79
| 17
| 28
| 45
| 
| 57
| 
| 7
| 1
| 2
| 3
| 
| 8
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 03/04
| 
| 74
| 13
| 33
| 46
| 
| 61
| 
| 9
| 0
| 5
| 5
| 
| 6
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 05/06
| 
| 81
| 14
| 37
| 51
| 
| 94
| 
| 9
| 3
| 1
| 4
| 
| 8
|-
| Kanada
| Olimpijske igre
| 06
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 06/07
| 
| 72
| 14
| 20
| 34
| 
| 82
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 07/08
| 
| 71
| 9
| 22
| 31
| 
| 98
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 08/09
| 
| 73
| 10
| 35
| 45
| 
| 110
| 
| 6
| 1
| 3
| 4
| 
| 4
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 09/10
| 
| 70
| 7
| 23
| 30
| 
| 60
| 
| 15
| 1
| 1
| 2
| 
| 10
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1529
| bgcolor="#7FFF00" | 300
| bgcolor="#7FFF00" | 651
| bgcolor="#7FFF00" | 951
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 2257
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 146
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 47
| bgcolor="#7FFF00" | 73
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 166
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Živeči ljudje
Kanadski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Kanado
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Kanado
Kanadski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Los Angeles Kings)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1988
Hokejisti Brantford Classics
Hokejisti Bowling Green Falcons
Hokejisti San Jose Sharks
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti Colorado Avalanche
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih